Brockhurst ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Brockhurst (Staffordshire), Weiler in Staffordshire, England
 Lee Brockhurst, Ortschaft in Shropshire, England

Brockhurst ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Leslie Brockhurst (1890–1978), britischer Maler und Radierer 
 Shaun Brockhurst (* 1986), britischer DJ und Musikproduzent, siehe Doctor P

Brockhurst bezeichnet weiterhin:
 Brockhurst and Marlston House School, Privatschule in Marlston, Berkshire, England
 Brockhurst Observatory (auch: Hanbury’s Observatory), ehemalige private Sternwarte in East Grinstead, West Sussex, England
 Fort Brockhurst, Befestigung in Gosport, Hampshire, England